Berza perrun puede referirse a:
 el nombre común de la planta Chenopodium album
 el nombre común de la planta Mercurialis perennis